Allsvenskan 2008 kan syfta på:

Fotbollsallsvenskan 2008 (herrar)
Damallsvenskan 2008 (fotboll)